Canada
 Distretto di Algoma – distretto dell'Ontario
 Russia
 Algama o Algoma – fiume della Russia siberiana
 Stati Uniti d'America
 Algoma – township della Contea di Kent, Michigan
 Algoma – città della Contea di Pontotoc, Mississippi
 Algoma – città della Contea di Kewaunee, Wisconsin
 Algoma – città della Contea di Winnebago, Wisconsin